Га́мильтон (Ха́милтон, Ха́мильтон, Хэ́милтон; ) — фамилия шотландского происхождения, а также топоним.

Носители фамилии

А 
 
 Гамильтон, Александра, герцогиня Аберкорнская (1946—2018) — общественный деятель, меценат. Известна как «Саша Аберкорн».
 Гамильтон, Анна, герцогиня Гамильтон (1631—1716) — шотландская аристократка.
 Гамильтон, Антуан (1646—1720) — англо-французский писатель.
 Гамильтон, Артур (род. 1929) — американский поэт-песенник и композитор.
 Гамильтон, Арчибальд, 9-й герцог Гамильтон (1740—1819) — шотландский аристократ и политический деятель.

Б 
 Хэмилтон, Бекка (род. 1990) — американская кёрлингистка.
 Хэмилтон, Бетани (род. 1990) — американская сёрфингистка.
  — новозеландский инженер.
 
 Хэмилтон, Брайан (род. 1946) — североирландский футболист.
 Хамильтон, Брутус (1900—1970) — американский легкоатлет.

В 
 Хэмилтон, Виктория (род. 1971) — английская актриса.
 Гамильтон, Вирджиния (1934—2002) — американская детская писательница, лауреат премии Х. К. Андерсена.
 Гамильтон, Владимир Иванович (1920 — ?) — советский футболист.

Г 
 Хэмилтон, Гай (1922—2016) — английский режиссёр.
 Гамильтон, Гевин (1953—1982) — британский военный, капитан Британской армии.
 Гамильтон, Гэвин (художник) (1723—1798) — шотландский живописец, более известен как антиквар и собиратель древностей.

Д 
 Хэмилтон, Даг (род. 1958) — канадский гребец.
 Хэмилтон, Даглас (род. 1941) — австралийский шахматист.
 Хэмилтон, Данкан (1920—1994) — британский автогонщик, победитель 24 часов Ле-Мана, пилот Формулы-1.
 Хэмилтон, Дейл (1919—1994) — американский баскетболист.
 Хэмилтон (Кеннеди), Джасинта (род. 1982) — австралийская баскетболистка.
 Хэмилтон, Джастин (род. 1990) — американский баскетболист.
 
 Хэмилтон, Джимми — шотландский кёрлингист.
 
 
 Хэмилтон, Джордан (род. 1990) — американский баскетболист.
 
 Гамильтон, Дуглас, 8-й герцог Гамильтон (1756—1799) — крупный шотландский аристократ и пэр.
 Гамильтон, Дуглас (художник) — см. Гамильтон, Хью Дуглас.
 Гамильтон, Дэвид, 3-й лэрд из Кадзоу (ок. 1333 — ок. 1392) — шотландский дворянин.
 Гамильтон, Дэвид (1933—2016) — английский фотограф, режиссёр и сценарист, продюсер, писатель.

Е 
 Гамильтон, Евдокия Петровна (XVII век — после 1684 года) — деятельница старообрядчества, тётка царицы Натальи Кирилловны.
 Гамильтон, Егор Андреевич (Георг Мантегю Гамильтон; 1770—1841) — русский вице-адмирал.

И 
 
 Гамильтон, Иван Алексеевич (1847—1910) — горный инженер, заведующий геологическими и маркшейдерскими работами Нижнетагильского горного округа.

К 
 Хэмилтон, Кайл (род. 1978) — канадский гребец.
 Хэмилтон, Кипп (1935—1981) — американская актриса.
 Хэмилтон, Колин — шотландский кёрлингист.
 Хэмилтон, Крис (род. 1995) — австралийский шоссейный велогонщик.
 Хэмилтон, Кэрри (1963—2002) — американская актриса, драматург и певица.

Л 
 Хэмилтон, Ламонт (род. 1984) — американский баскетболист.
 Хэмилтон, Лиза Гэй (род. 1964) — американская актриса.
 Хэмилтон, Линда (род. 1956) — американская актриса.
 Хэмилтон, Лоис (1952—1999) — американская актриса, фотомодель, художница, скульптор, писательница и лётчица.
 Хэмилтон, Лора (род. 1982) — английская журналистка и телеведущая.
 Гамильтон, Лорел (род. 1963) — американская писательница.
 Хэмилтон, Лукас (род. 1996) — австралийский велогонщик.
 Хэмилтон, Льюис (род. 1985) — британский автогонщик.
 Хэмилтон, Люсиль (род. 1969) — австралийская баскетболистка.

М 
 Гамильтон, Малкольм (1932—2003) — американский клавесинист.
 Хэмилтон, Маргарет (1902—1985) — американская актриса.
 Гамильтон, Маргарет (учёный) (род. 1936) — американский учёный.
 Гамильтон, Мария Даниловна (ум. 1719) — камер-фрейлина Екатерины I.
 Хэмилтон, Мелинда Пейдж (род. 1974) — американская актриса.
 Хэмилтон, Морган (1809—1893) — американский политик, сенатор США от Техаса.
 Хэмилтон, Мэтт (род. 1989) — американский кёрлингист.

Н 
 Хэмилтон, Наташа (род. 1982) — английская певица, автор песен, актриса и танцовщица. Участница группы «Atomic Kitten».
 Хэмилтон, Николас (род. 2000) —  австралийский актёр и музыкант.

О 
 Хэмилтон, Остин (род. 1997) — шведский легкоатлет, специализирующийся в спринтерском беге.

П 
 Гамильтон, Патрик (1504—1528) — один из первых проповедников протестантства в Шотландии.
 Гамильтон, Патрик (1904—1962) — британский писатель и драматург.
 Гамильтон, Питер (род. 1960) — британский писатель, пишущий в жанре научной фантастики.

Р 
 Хэмилтон, Райан (род. 1985) — канадский хоккеист.
 Хэмилтон, Ральф (1921—1993) — американский баскетболист.
 
 Гамильтон, Роберт (1836—1895) — британский колониальный администратор в Австралии.

С 
 Хэмилтон, Сайми (род. 1987) — американский лыжник.
 Хамильтон, Скотт (род. 1958) — американский фигурист.
 Хэмилтон, Сью (1945—1969) — американская фотомодель и киноактриса.
 Гамильтон, Сюзанна (род. 1960) — британская актриса.

Т 
 Гамильтон, Томас (1784—1858) — шотландский архитектор.
 Хэмилтон, Томас Уильям (род. 1951) — американский рок-музыкант и автор песен, бас-гитарист группы Aerosmith.

У 
 Хэмилтон, Уилогби (1864—1943) — ирландский теннисист и футболист.

Х 
 Гамильтон, Хуго Юхан (1668—1748) — шведский военачальник, фельдмаршал, участник Северной войны.
 Гамильтон, Хью Дуглас (1740—1808) — англо-ирландский художник-портретист.

Э 
 Гамильтон, Эдмонд (1904—1977) — американский писатель-фантаст.
 Гамильтон, Элен (1920—2010) — американская художница-абстракционист и альпинистка.
 Гамильтон, Элизабет (1757—1854) — жена американского государственного деятеля Александра Гамильтона.
 Хэмилтон, Элис (1869—1970) — американский учёный, доктор медицины и общественный деятель.
 Гамильтон, Элоиза Джарвис (более известна под фамилией Мак-Гроу; 1915—2000) — американская писательница.
 Гамильтон, Эмма (1765—1815) — возлюбленная адмирала Нельсона.
 Хэмилтон, Эндрю (1815—1875) — американский политик, 11-й губернатор Техаса.
  (род. 1956) — американская художница.
 
  (1889—1946) — американский историк экономики.
 Хэмилтон, Эрнест (1883—1964) — канадский игрок в лакросс и регби, хоккейный функционер.

Я 
 Гамильтон, Ян Стэндиш Монтит (1853—1947) — британский генерал.

Составные фамилии 
 Хамильтон-Роллингс, Филипп Владимирович (род. 1993) — украинский футболист, выступающий на позиции защитника.
 Гамильтон-Рассел, Фредерик Густавус (1867—1941) — английский шахматный общественный деятель; казначей и президент Британской шахматной федерации.

В искусстве 
 «Гамильтон» — мюзикл о жизни американского государственного деятеля Александра Гамильтона
 Сэр Джордж Гамильтон — персонаж романа Жюля Верна «Агентство Томпсон и К°»

Топоним 
 Гамильтон (Онтарио) — город в Канаде.
 международный аэропорт в 11 километрах от города Гамильтон в Канаде.
 Гамильтон Булдогс
 Гамильтон Тайгер-Кэтс
 Гамильтон — столица Бермудских Островов.
 Гамильтон (округ, Бермудские острова)
 Гамильтон — столица области Южный Ланаркшир в Шотландии.
 Гамильтон Академикал — шотландский футбольный клуб из города Гамильтон.
 Гамильтон — город в Новой Зеландии.
 Гамильтон — гражданский аэропорт, расположенный в одноимённом городе.
 Гамильтон — крупный ударный кратер у юго-восточного лимба видимой стороны Луны.

Австралия 
 Гамильтон (Виктория)
 Гамильтон (Тасмания)
 Гамильтон — остров в Квинсленде.
 Гамильтон (аэропорт, Австралия)

США 
 
 Гамильтон — город в округе Батлер (штат Огайо)
 Гамильтон — региональный аэропорт округа Батлер (Огайо)
 Гамильтон-Хайтс — квартал на северо-западе боро Манхэттен, Нью-Йорк.
 Гамильтон — покинутый город в округе Уайт-Пайн, штат Невада.
  — город в штате Миссури.
 Гамильтон — город в штате Техас.
 Гамильтон — гора в штате Калифорния.

Украина 
 Гамильтон — до 1945 г. название посёлка Садыбное в Первомайском районе Николаевской области.

Корабли 
 Пол Гамильтон (DDG-60) — эсминец УРО типа «Арли Бёрк».
 Гамильтон — класс и представитель класса крупнейших кораблей береговой охраны США.

См. также 
 Гамильтоны
 Дуглас-Гамильтон
 Hamilton
 Оператор Гамильтона
 Гамильтониан
 Гамильтонов граф
 Гамильтонова механика
 Гамильтонова система
 Гамильтонова теория поля
 (452) Гамильтония
 Леди Гамильтон
 Гамильтоны (фильм)
 Уравнение Гамильтона — Якоби
 Уравнение Гамильтона — Якоби — Беллмана

Примечания